Sinna bezeichnet in der antiken Geographie:

 Sinna (Illyricum), Stadt im Illyricum in der Nähe des Skutarisees im heutigen Albanien
 Sinna (Africa), Stadt in der römischen Provinz Africa proconsularis, möglicherweise das heutige Kalâat Snan, Gouvernement Kef, Tunesien
 Titularbistum Sinna, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Bezeichnung für den Libanon (Gebirge)

Sinna steht auch für:
 Jina (Sibiu) (deutsch Sinna), Gemeinde in Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Sinna Mann, norwegisches Bilderbuch aus dem Jahr 2003